Русская семафорная азбука

Должность / специальность сигнальщика на флоте была введена в 1869 году .

Сохранившуюся до нашего времени на флоте русскую семафорную азбуку разработал в 1895 году вице-адмирал Степан Осипович Макаров.

Русская семафорная азбука составлена в соответствии с русским алфавитом, включает 29 буквенных и 3 служебных знака. Она не содержит цифр и знаков препинания. Их передача производится по буквам, словами. Например, цифра «7» будет передана словом «семь», а знак «,» — словом «запятая».

Каждой букве и условному знаку соответствует определенное положение рук с флажками.
Семафорное сообщение состоит из слов, составленных из букв, изображаемых соответствующим положением флажков.

Передача информации семафором производится сигнальщиками с помощью флажков, размер ткани которых составляет 30x35 см. Цвет ткани флажков зависит от времени суток: в тёмное время суток используются флажки с тканью светлого тона (желтый, белый), а в светлое время суток — с тканью тёмного тона (красный, чёрный).

При отсутствии флажков — семафорят бескозырками.

При хорошей видимости флажный семафор может приниматься невооружённым глазом на расстоянии до 1,5 миль, с использованием оптических приборов — до 2,5 миль. Скорость передачи сообщений может достигать 100—110 знаков в минуту.

С 1 декабря 2011 года «флажное сигналопроизводство» исключено из учебной программы младших специалистов связи.

Кодирование 
Даётся по Наставлению РККА

Примечания

Ссылки 
 Центральный Военно-Морской Портал. Русская семафорная азбука

См. также 
 Международный свод сигналов
 Флаги международного свода сигналов
 Флаги военно-морского Свода сигналов СССР
 Оптический телеграф

Кодировки
 
Военно-морской флот
Оптическая связь